Karssjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Karssjön, Småland, sjö i Älmhults kommun,  (9,26 ha)
Karssjön, Östergötland, sjö i Finspångs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn